Åängestjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åängestjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723451-170991), sjö i Skellefteå kommun, 
Åängestjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724485-168991), sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn